Antoine Raguier (mort en 1482), évêque de Lisieux ;
 Hémon Raguier (v.1350-1433), seigneur de L'Haÿ, argentier du roi, trésorier des guerres ;
 Jacques Raguier (mort en 1518), ecclésiastique, évêque de Troyes ;
 Louis Raguier (mort en 1488), ecclésiastique, évêque de Troyes.